Урметан ( от  — «широкое поселение») — посёлок в Айнинском районе Согдийской области Таджикистана. Расположен на южном склоне Туркестанского хребта по правую сторону реки Зерафшан. Посёлок пересекают две реки — Тагоб и Лангар. Южнее Урметана (через реку Зеравшан) проходит трасса А377.

Является административным центром Урметанской сельской общины (), куда также входят деревни Вешканд, Вашан, Мадм, Ревад, Вота, Ёвон с общей численностью населения, согласно переписи 2020 года 23 654 человек.

Одно из крупнейших сельских поселений Айнинского района.

Основное занятие местного населения — животноводство и торговля. В посёлке расположены крупные продуктовые и вещевые рынки, а также рынок по сбыту скота.

Достопримечательности 
Достопримечательность деревни — мавзолей «Абулкосима Гургони». 

Гончарная мастерская где (поколения гончаров) лепят танды́р (печь-жаровня, мангал особого шарообразного или кувшинообразного вида для приготовления разнообразной пищи у народов Азии). 

Смотровое место на высоте птичьего полета которое называется Манори Тевар (буквальный перевод - Башня Тевар, значение очень близко к английскому слову "Tower"-башня).  Если подняться на этом месте можно наслаждаться  фантастическим видом пейзажа вдоль реки Зерафшана и окрестности Урметан, другое название - Тупхонаи Тевар (место артиллерийской пушки). Ходят легенды, что  в начале 20-х годов здесь стояла пушка и его использовали в боях против басмачей). В данный момент там имеется устаревший монумент к памяти Второй Мировой Войне  (1941-1945).

Известные люди 
 Кутби Киром (1932—1995) — таджикский поэт, переводчик.
 Озарахш (1963) — таджикский поэт, журналист.
 Доро Наджот (1946) — таджикский поэт, переводчик.
 Мирзошохрух Асрори (1953) — министр культуры Таджикистана (2006—2013)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Айнинского района